Ulric ou Ulrich est un nom propre qui se réfère à :

Prénom  
Ulric ou Ulrich est un prénom masculin. Ses formes féminines sont Ulla, Ulrika et Ulrike.

Étymologie 
Ulric est un nom d'origine germanique composé de uodal- ou oþal, au sens de « patrimoine, richesse, patrie » et de -ric ou rik, « puissant, investi du pouvoir régalien ou muni du commandement royal ». Le premier terme est de la même racine que Ode ou .

L'écriture latine Wulfricus, en vieil anglais  ou en vieil allemand Wulfrik, permet de supposer une autre décomposition germanique possible, à partir de wulf signifiant "loup" et de ric signifiant "puissant" ou trivialement "roi".

Variantes linguistiques 
 Oury au nord ou l'est de la France
 Oldrich en slovène,
 Oldřich en tchèque,
 Ulderico en italien,
 Ulrich en allemand et en anglais, 
 Ulrico en espagnol
 Ulrik en danois et norvégien, 
 Ulryk en polonais,

Saints chrétiens 

 Ulric d'Augsbourg (° vers 890 – †973), évêque d'Augsbourg ; fêté le 4 juillet.
 Ulric de Cluny (°1018 ou 1029 - †1093), moine à Cluny et prieur de Zell ; fêté le 10 juillet.
 Ulric d'Heselborough († 1154), ermite près d'Heselborough ; fêté le 20 février.

Notes et références

Voir aussi
 Le Mesnil-Eury

Prénom masculin